Osoby o tym nazwisku:
 Olimdżon Bobojew – tadżycki polityk
 Zoir Bobojew – tadżycki piłkarz, trener